

Източници 

 
Списъци на места в България